Асијенда Гвадалупе има више значења:

 Асијенда Гвадалупе (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Асијенда Гвадалупе (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Асијенда Гвадалупе (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Асијенда Гвадалупе, Ел Папалоте (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику